Брусни́чное:
 Брусничное — исторический район Выборга, бывший посёлок;
 Брусничное — контрольно-пропускной пункт на российско-финляндской границе близ посёлка Брусничное.